Lafarre puede referirse a: 

 Lafarre, comuna francesa situada en Ardèche.
 Lafarre, comuna francesa situada en Alto Loira.